Лос Авила има више значења:

 Лос Авила (Акатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Авила (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику